Технический заказчик – юридическое лицо (до 2016 года также и физическое лицо), уполномоченное от имени застройщика выполнять весь комплекс инжиниринговых услуг в строительстве, начиная с получения ГПЗУ, приведения в соответствие технико-экономических показателей, разработки проектно-сметной документации, контроля качества строительства и заканчивая вводом в эксплуатацию объекта.

В российском законодательстве 
Понятие «технический заказчик» было введено отдельным пунктом в статью 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации Федеральным законом № 337-ФЗ от 28 ноября 2011 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

С 1 июля 2017 года, после вступления в силу поправки в Градостроительный кодекс РФ, все компании, выполняющие функции технического заказчика, обязали быть членами профильных саморегулируемых организаций.

Функции 
После получения разрешения на строительство технический заказчик составляет календарный график работ, который утверждается с инвестором. Перед застройщиком технический заказчик несёт ответственность за подрядчика, используемые строительные материалы, качество исполнения, сроки, затраты согласно первоначальной смете. Данное делегирование функций даёт возможность застройщику контролировать работу на объекте, экономя собственное время.

Литература 
 Градостроительный кодекс Российской Федерации, статья 1, пункт 22.
 Алексеев А. А., Лобанов А. В. Экономические принципы функционирования технического заказчика в структуре инвестиционно-строительного комплекса. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУЭиФ, 2011. - 119 с. ISBN 978-5-7310-2720-5
 Чеготова Е. В. Роль технического заказчика в организации инвестиционно-строительной деятельности. // Инженерно-строительный журнал. 2012. № 3 (29). С. 5-11.
 Чеготова Е. В. Распределение рисков между застройщиком, техническим заказчиком и инвестором. // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2013. № 4 (9). С. 133-150.
 Вершинин В. Р. Технический заказчик. – Москва: Спутник+, 2014. – 662 с. ISBN 978-5-9973-2812-2
 Малахов В. И. Технический заказчик в России и зарубежная практика. Вопросы гармонизации. // V Российский инвестиционно-строительный форум 11-12.02.2015 г. Круглый стол «Развитие института технического заказчика. Типовые договоры в строительстве».
 Невмержицкий В. Л. Технический заказчик. // Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. 2016. № 25. С. 6-10.
 Николаев С. А. Технический заказчик: права и обязанности. // Бухгалтерский учёт. 2016. № 2. С. 124-129.

Примечания 

Гражданское право
Строительство
Недвижимость